BYM peut faire référence à :
  ;
 , le nom d'une organisation et d'une réunion religieuse britannique.

Code IATA des aéroports